

Zoologie 
 Cymothoe est un genre de lépidoptères.

Mythologie grecque 
 Cymothoé, la Néréide.